Het GP3-seizoen 2018 was het negende GP3-seizoen. Regerend kampioen George Russell was overgestapt naar de Formule 2 en verdedigde zijn titel niet.

Anthoine Hubert werd kampioen door middel van het halen van een derde plaats in de voorlaatste race op het Yas Marina Circuit, waardoor hij genoeg voorsprong verkreeg om zijn teamgenoot en laatste rivaal Nikita Mazepin voor te blijven. Dit was het laatste seizoen van de GP3, aangezien de klasse vanaf 2019 wordt samengevoegd met het Europees Formule 3-kampioenschap om het FIA Formule 3-kampioenschap te vormen.

Teams en coureurs

Veranderingen bij de rijders 
 Van team veranderd
 Dorian Boccolacci: Trident → MP Motorsport
 Tatiana Calderón: DAMS → Jenzer Motorsport
 Julien Falchero: Campos Racing → Arden International
 Niko Kari: Arden International → MP Motorsport
 Alessio Lorandi: Jenzer Motorsport → Trident
 Leonardo Pulcini: Arden International → Campos Racing

 Nieuw/teruggekeerd in de GP3
 Gabriel Aubry: Eurocup Formule Renault 2.0 (Tech 1 Racing) → Arden International
 David Beckmann: Europees Formule 3-kampioenschap (Van Amersfoort Racing/Motopark) → Jenzer Motorsport
 Jake Hughes: Europees Formule 3-kampioenschap (HitechGP) → ART Grand Prix
 Callum Ilott: Europees Formule 3-kampioenschap (Prema Powerteam) → ART Grand Prix
 Simo Laaksonen: Euroformula Open (Campos Racing) → Campos Racing
 Joey Mawson: Europees Formule 3-kampioenschap (Van Amersfoort Racing) → Arden International
 Nikita Mazepin: Europees Formule 3-kampioenschap (HitechGP) → ART Grand Prix
 Diego Menchaca: World Series Formule V8 3.5 (Fortec Motorsports) → Campos Racing
 Will Palmer: Eurocup Formule Renault 2.0 (R-ace GP) → MP Motorsport
 Pedro Piquet: Europees Formule 3-kampioenschap (Van Amersfoort Racing) → Trident

 Uit de GP3
 Jack Aitken: ART Grand Prix → Formule 2 (ART Grand Prix)
 Santino Ferrucci: DAMS → Formule 2 (Trident)
 Nirei Fukuzumi: ART Grand Prix → Formule 2 (Arden International)
 Arjun Maini: Jenzer Motorsport → Formule 2 (Trident)
 George Russell: ART Grand Prix → Formule 2 (ART Grand Prix)
 Daniel Ticktum: DAMS → Europees Formule 3-kampioenschap (Motopark)

 Tijdens het seizoen
 Circuit Paul Ricard: Will Palmer wordt vervangen door Christian Lundgaard bij het team MP Motorsport.
 Red Bull Ring: Christian Lundgaard wordt vervangen door Devlin DeFrancesco bij het team MP Motorsport.
 Hungaroring: Alessio Lorandi stapt over naar de Formule 2 en wordt vervangen door David Beckmann bij het team Trident. Beckmann wordt bij het team Jenzer Motorsport vervangen door Jannes Fittje.
 Spa-Francorchamps: Dorian Boccolacci stapt over naar de Formule 2 en wordt vervangen door Richard Verschoor bij het team MP Motorsport.
 Sochi Autodrom: Julien Falchero wordt vervangen door Sacha Fenestraz bij het team Arden International. Niko Kari stapt over naar de Formule 2, maar wordt niet vervangen door zijn team MP Motorsport.
 Yas Marina Circuit: Jehan Daruvala stapt in bij het team MP Motorsport in de auto die vacant was na het vertrek van Niko Kari.

Veranderingen bij de teams 
 Het team DAMS werd na twee seizoenen vervangen door MP Motorsport.

Races 
 Op 6 november 2017 werd de GP3-kalender van 2018 bekend.

Kampioenschap

Coureurs

Teams
 Alleen de drie beste coureurs per team konden punten scoren voor het kampioenschap.

 Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
 Coureurs met de snelste raceronde in cursief.

2018
Autosport in 2018